Соревнования по вольной борьбе в весовой категории свыше 73,0 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 1908 прошли 23 июля. Приняли участие 11 спортсменов из трёх стран.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Официальный протокол игр  
 Результаты соревнований